Sumqayit FK (ázerbájdžánsky: Sumqayit Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Sumqayit. Klub byl založen v roce 2010.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sumqayıt şəhər stadionu s kapacitou 1 500 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální webové stránky 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2010